

Motoryzacja 
 Maybach Motorenbau – niemiecki producent samochodów działający w latach 1909–1940
 Maybach Manufaktur – niemiecki producent samochodów działający w latach 2002–2012
 Mercedes-Maybach – filia produkująca luksusowe warianty modeli Mercedes-Benz działająca od 2014 roku

Technika 
 Wilhelm Maybach – niemiecki przemysłowiec i konstruktor
 Maybach HL230 – rodzaj silnika benzynowego typu V12

Inne 
 Maybach Music Group – amerykańska wytwórnia muzyczna